Корре́я (, , , ), або Корре́йя (, ) — іспанська й португальська власна назви.

Біологія 
 Коррея (рослини) — рід рослин.

Особи 
 Коррея (рід)

Політики 
 Рафаель Корреа (1963) — президент Еквадору
 Афонсу Коррейя — єпископ Гуардський і Сеговійський.

Спортсмени 
 Адріано Коррея — бразильський футболіст
 Еміліо Корреа (боксер, 1953) — кубинський боксер
 Ісаак Коррея (1991) — ангольський футболіст, півзахисник
 Карлос Корреа — бразильський футболіст, півзахисник
 Томі Корреа — іспанський футболіст, нападник

Топоніми

Коррейя-Пінту

Примітки 

Іспанські прізвища
Португальські прізвища